«Кроация Сесвете» () — бывший хорватский футбольный клуб, из района Сесвете на севере Загреба. Клуб был основан в 1957 году, домашние матчи проводил на стадионе «Кранжевичева», вмещающем 12 000 зрителей. В 2012 году в связи с финансовыми проблемами клуб прошел процедуру банкротства и реорганизации, вследствие чего сменил название на «Кроацию Пригорье».

Прежние названия 
 1957—1988 — «Слжеме» ()
 1988—1996 — «Сесвете» ()
 1996—1997 — «Бадель Сесвете» ()
 1997—1998 — «Сесвете» ()
 1998—2012 — «Кроация Сесвете» ()

Достижения 
 Вторая лига
 Победитель: 2007/08

Статистика сезонов

Известные игроки 
  Йерко Леко
  Ведран Целишчак
  Боштиан Цесар
  Артим Положани

Ссылки 

1957 год в Хорватии
Исчезнувшие футбольные клубы Загреба